Hood se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ian A. Hood
 I.A. Hood